Jie Schöpp (Geburtsname Shi Jie; * 25. Januar 1968 in Baoding, Volksrepublik China) ist eine ehemalige deutsche Tischtennisspielerin und heutige -trainerin.

Werdegang 
Schöpp stammt aus einer Akademikerfamilie; ihre Mutter studierte Chemie, der Vater Pharmazie. Ihr Großvater, der Arzt war, verlor schon vor der Kulturrevolution sein Leben aufgrund der "politischen Wirren" in China. Von 1975 bis 1980 besuchte sie die Grundschule in Baoding. In den Jahren 1980 bis 1989 war die Abwehrspielerin als Tischtennisprofi im Sportinternat und machte eine 2-jährige Trainerausbildung. Da sie in China als Profi nicht zum Einsatz kam, wanderte sie nach Deutschland aus.

1989 kam sie zum FC Langweid, wo sie als Spielertrainerin tätig war. 1991 wechselte sie zum Verein  Spvg Steinhagen, wo sie wegen der Ausländerregelung nur selten eingesetzt wurde, weil hier Geng Lijuan den Ausländerplatz besetzte. Als Steinhagen die Mannschaften zurückzog, ging Schöpp 1994 zum FC Langweid und 1996 zum SV Winterwerb in die 2. BL. Im Jahr 1990 heiratete sie den Jugendtrainer Karl Schöpp. Seit 1992 ist Schöpp Mitglied der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft, für die sie 107 Länderspiele bestritt. Die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt sie am 29. Januar 1993. Im gleichen Jahr wurde sie Deutsche Meisterin im Einzel. Dabei gelang ihr ein 21:0-Sieg im zweiten Satz gegen Nina Wolf. 1994 verteidigte sie ihren Titel. In diesem Jahr war sie auch Erste in der Europarangliste. Bei drei Europameisterschaften 1994 bis 1998 gewann sie in den Mannschaftswettbewerben alle 26 Spiele. Schöpp war die erste gebürtige Chinesin, die für Deutschland spielte.

Seit Juli 2008 war Jie Schöpp hauptamtliche Trainerin des Tischtennisverbandes Rheinland. Seit 2010 ist sie Trainerin im Internat des Deutschen Tischtennis-Zentrums in Düsseldorf. Zur Saison 2011/2012 kehrte sie als Spielerin für die DJK TuS Essen-Holsterhausen in die Bundesliga zurück. Im Februar 2012 wurde sie als Nachfolger von Jörg Bitzigeio Trainerin der deutschen Damen-Nationalmannschaft und war deshalb nicht mehr in der Bundesliga startberechtigt. Seit der Saison 2012/2013 geht sie für den Zweitligisten WRW Kleve an den Start.

Im September 2016 wurde Jie Schöpp vom Verband Deutscher Tischtennistrainer (VDTT) zur Trainerin des Jahres 2015/2016 gewählt.

Vereine 
 1989–1991  	TTC Langweid
 1991–1994 	Spvg Steinhagen
 1994–1996 	TTC Langweid|FC Langweid
 1996–1999 	SV Winterwerb
 1999–2004 	FSV Kroppach
 2004–2006 	Postas Budapest
 2007–2008   USO Mondeville
 2008–2009   C.T.M Mirandela
 2009–2011   SC Poppenbüttel
 2011–2012   DJK TuS Essen-Holsterhausen
 seit 2012     Weiß-Rot-Weiß Kleve

Erfolge 
 Europameisterin mit der Mannschaft 1996 und 1998
 Weltmeisterschafts-Dritte mit der Mannschaft 1997
 Europameisterschafts-Dritte, Damen-Einzel 1994, 1996 und 2000
 Europe TOP-12-Siegerin 1994 und 2003
 2. Platz German Open Damen-Einzel 2001
 Gewinnerin JOOLA-Europaliga der Damen 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 und 2000

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Homepage
 Porträt auf tischtennis.de (abgerufen am 21. August 2012)

Literatur 
 Rahul Nelson: Jie Schöpp: Noch kennen sie nur wenige – Eine Chinesin spielt im DTTB-Trikot, Zeitschrift DTS, 1992/11 Seite 32–33
 Manfred Schillings: Einst ausgemustert, nun Musterschülerin, Interview, Zeitschrift DTS, 1994/12 Seite 18–20

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Spvg Steinhagen)
Tischtennisspieler (TTC Langweid)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Tischtennisspieler (Weiß-Rot-Weiß Kleve)
Tischtennisspieler (Ungarn)
Tischtennisspieler (Portugal)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisnationaltrainer (Deutschland)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Chinese
Deutscher
Geboren 1968
Frau
Chinesischer Emigrant in Deutschland